Kastan ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Kastan (1898–1954), deutscher Fotograf
 Isidor Kastan (1840–1931), deutscher Journalist, Schriftsteller und Arzt
 Josef Kastan (1795–1861), österreichischer Baumeister 
 Klaus Kastan (* 1952), deutscher Journalist
 Michael B. Kastan (* 1956), US-amerikanischer Pharmakologe

Siehe auch:
 Castan